De vrijschutter (De Rode Ridder), het vijfde stripverhaal uit de reeks van De Rode Ridder
 De Vrijschutter (sluikpers), een illegale publicatie in België tijdens de Tweede Wereldoorlog